Мари́я Замя́тнина:

 Замятнина, Мария Алексеевна (1852—?) — одна из фигурантов (вместе с мужем Семёном Замятниным) дела Замятниных.
 Замятнина, Мария Михайловна (1865—1919) — близкий друг семьи В. И. Иванова.